Artyści:
 Gonzales (muzyk) – muzyk kanadyjski, pianista.
Miejscowości w USA:
 Gonzales – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Monterey
 Gonzales – miasto w stanie Luizjana, w parafii Ascension
 Gonzales – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Gonzales
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gonzales (ang. Gonzales County) – w stanie Teksas

Zobacz też: Alberto Gonzales